Кэтри́н Ву́двилл (Ву́двиль), герцогиня Бекингем (; ок. 1458 — 18 мая 1497) — младшая дочь Ричарда Вудвилла, 1-го графа Риверса, и Жакетты Люксембургской; была известна своими стратегическими браками.

Происхождение 
Кэтрин родилась около 1458 года в Графтон-Реджисе, Нортгемптоншир и была младшей из 14 детей, рождённых в социально неравном браке, к тому же заключённом без согласия короля. Однако пара была прощена (как считается, по случаю рождения Елизаветы, старшей из всех сестёр Кэтрин).

Несмотря на такой неблагоприятный старт, супружеская пара вскоре стала процветать, благодаря, главным образом, благосклонности королевской семьи к Жакетте. Она сохранила свой титул и приданое как герцогиня Бедфорд; последнее изначально обеспечивало доход от £7000 и £8000 в год (сумма уменьшалась на протяжении многих лет из-за территориальных потерь во Франции и коллапса королевских финансов в Англии). Сэр Ричард был удостоен нескольких воинских званий, в которых он проявил себя способным солдатом. Дальнейшие достижения пришли одновременно с женитьбой Генриха VI на Маргарите Анжуйской, чей дядя был зятем Жакетты: Вудвиллы оказались среди тех, кто был выбран для сопровождения невесты в Англию. Семья воспользовалась в дальнейшем этой двойной связью с королевской семьёй и сэр Ричард получил титул барона Риверса в 1448 году. Поэтому их дети выросли в атмосфере привилегий и материального благополучия.

Биография 
Незадолго до коронации Елизаветы, её многочисленные братья и сёстры оказались при дворе. Среди них была и Кэтрин. В возрасте около 6 лет, при содействии королевы, Кэтрин была выдана замуж за малолетнего Генри Стаффорда, герцога Бекингема. Этот брак стал причиной ненависти Генри к семье жены, которую, как и многие при дворе, он считал безродной. Другой причиной ненависти Генри к семье Кэтрин было ущемление интересов в его владениях приближёнными короля, в частности братом Кэтрин, Энтони. В результате Генри стал союзником Ричарда Глостера, герцога Йоркского, брата Эдуарда IV, также недовольного властью, которую приобрели родственники королевы.

В апреле 1483 года со смертью короля Эдуарда IV удача стала отворачиваться от семейства Вудвиллов. Сестра Кэтрин, Елизавета, как мать нового короля Эдуарда, стала королевой-матерью. Однако, царствование Елизаветы в новом качестве продлилось всего 63 дня: в июне 1483 года брак покойного короля с Елизаветой Вудвилл был признан недействительным, а все их дети незаконнорождёнными, поскольку Эдуард на момент заключения брака с Елизаветой уже был связан обещанием с другой женщиной. Младший брат короля Эдуарда IV, Ричард, герцог Глостерский объявил себя королём 22 июня. Елизавета, теперь именовавшаяся леди Грей, была вынуждена искать убежище с дочерьми, в то время как двое её сыновей от короля содержались в Тауэре по приказу короля Ричарда III. 25 июня 1483 король Ричард приказал казнить брата и племянника Кэтрин, Энтони Вудвилла, 2-го графа Риверса, и Ричарда Грея (от первого брака Елизаветы). В этот период муж Кэтрин, Бекингем, стал ближайшим союзником короля Ричарда. Однако, дружба с Ричардом продлилась недолго: в 1483 году Бекингем переметнулся к Вудвиллам. Именно он сообщил бывшей королеве, что её сыновья были убиты. Сам Бэкингем подозревался в причастности к исчезновению принцев в Тауэре. Вскоре после этого Ричард, узнавший о предательстве Генри, приказал казнить его. Кэтрин осталась вдовой с четырьмя детьми.

После свержения короля Ричарда III в 1485 году, 7 ноября Кэтрин стала женой дяди нового короля, Джаспера Тюдора, укрепив таким образом связь Вудвиллов с Тюдорами. Брак был выгоден не только самой Кэтрин, но и Джасперу, который получил контроль над всеми владениями Стаффордов. Джаспер скончался через 10 лет бездетного брака.

В период между декабрём 1495 и 24 февраля 1496 года Кэтрин вышла замуж в третий раз. Её избранником стал Ричард Уингфилд, придворный и дипломат первых лет правления династии Тюдоров. Брак продлился недолго: Кэтрин скончалась 18 мая 1497 года.

Потомство 
Всего Кэтрин родила пятерых детей, всех в первом браке и только один ребёнок умер в младенчестве:
 Эдвард Стаффорд, 3-й герцог Бекингем (3 февраля 1478—17 мая 1521)
 Элизабет Стаффорд, графиня Сассекс (ок. 1479—11 мая 1532)
 Генри Стаффорд, 1-й граф Уилтшир (ок. 1479—6 апрель 1523)
 Хамфри Стаффорд (ок. 1480—в младенчестве)
 Анна Стаффорд, графиня Хантингдон (ок. 1483—1544)

В культуре 
Кэтрин является главной героиней исторического романа Сьюзан Хиггинботэм «Украденная корона» (2010). Также Кэтрин фигурирует в трёх книгах серии «Война кузенов» Филиппы Грегори: «Белая королева» (2009), «Алая королева» (2010) и «Белая принцесса» (2013).

Генеалогия 

<center>

Примечания 

Источники

Ссылки 
 The Royal Ancestry Bible Royal ancestors of 300 American Families by Michel L. Call; ISBN 1-933194-22-7 (chart 806)
 The Household of Queen Elizabeth Woodville, 1466-67, Bulletin of the John Rylands Library, 1967-68 by A. R. Myers.
 The Coronation of Elizabeth Wydeville, Gloucester: Gloucester Reprints, 1975 (originally published 1935) by George Smith.

Кэтрин
Тюдоры
Женщины эпохи Тюдоров